Апомпал има више значења:

 Апомпал (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Апомпал (Тлакохалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику